Федерация работодателей Украины (ФРУ) — всеукраинская организация работодателей, входит в состав Национального трёхстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины (НТСЕР) и представляет интересы работодателей в экономических, социально-трудовых отношениях с властью (Кабинет министров Украины) и профсоюзами (Федерация профсоюзов Украины) на национальном уровне.

Деятельность 

Федерация работодателей Украины является членом Международной организации работодателей.
Федерации работодателей Украины представляет интересы украинских работодателей в Международной организации труда.

ФРУ декларирует своей целью  консолидацию усилий работодателей Украины для улучшения деловой среды, повышение статуса украинского бизнеса в мире и поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса

История 
 27 сентября 2002 года — основана Федерация работодателей Украины на учредительном съезде. В состав организации вошли 14 областных организаций работодателей.
 1 января 2003 года — ФРУ получила полноправное членство в Международной организации работодателей (МОР).
 19 апреля 2004 года — впервые, от всеукраинских объединений организаций работодателей стала подписантом Генерального соглашения на 2004—2005 годы.
 29 декабря 2005 года — принят Указ Президента Украины «О развитии социального диалога на Украине» согласно которому был создан Национальный трёхсторонний социально-экономический совет при Президенте Украины (НТСЕР), основной целью деятельности которой стало повышение роли организаций работодателей и профсоюзов в формировании экономической и социальной политики государства.
 7 июля 2009 года — по инициативе ФРУ создан Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне (СПО).
 15 апреля 2010 года — ФРУ подписала Соглашение о создании и членстве в Международном координационном совете объединений работодателей (МКРОР). В состав МКРОР входят организации работодателей из 13 стран мира.
 2 декабря 2010 года — Председателем СПО был избран председатель совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа.
 23 декабря 2010 года — с участием работодателей был принят Закон Украины «О социальном диалоге на Украине».
 2 апреля 2011 года — Указом Президента Украины, во исполнение требований Закона Украины «О социальном диалоге на Украине» был создан Национальный трёхсторонний социально-экономический совет, Сопредседателем от стороны работодателей, которым был назначен Председатель СПО работодателей Дмитрий Фирташ.
 21 ноябре 2011 года — ФРУ признано соответствует критериям репрезентативности на национальном уровне.
 29 ноябре 2011 — в Киеве прошел Объединительный съезд Федерации работодателей Украины, на котором в состав ФРУ вошло большинство всеукраинских организаций работодателей Украины.
 13 июня 2013 года — в рамках "Торгово-инвестиционной миссии Турция-Украина" состоялась встреча деловых кругов Украины и Турции, в ходе которой делегаты встречи выступили за расширение сотрудничества в промышленных, коммерческих и инфраструктурных инвестиционных проектов, содействие в установлении взаимовыгодных бизнес-контрактов и активизации торгово-экономического сотрудничества.
 19 сентября 2013 года в Брюсселе состоялись расширенные переговоры делегации Федерации работодателей Украины с представителями главного объединения деловых кругов стран ЕС — BUSINESSEUROPE.  USINESSEUROPE совместно с украинскими и российскими бизнес-кругами готова определять и способствовать урегулированию возможных противоречий различных торговых режимов. В указанном письме содержится предложение принять участие в трехсторонних консультациях деловых кругов ЕС - Украина - Россия с целью определения совместимости различных торговых режимов и выработки взаимоприемлемых подходов к урегулированию возможных противоречий.
 3 марта 2015 года Федерацией работодателей Украины и крупнейшими профсоюзными организациями Украины было создано Агентство модернизации Украины (АМУ) — неправительственная международная организация, задача которой – привлечение ведущих мировых экспертов к разработке комплексной программы реформ для Украины и поиск инвестиционных ресурсов для реализации таких реформ. АМУ работает над созданием Программы модернизации Украины и в сентябре 2015 года планируется презентация плана реформ государства.
 21 мая 2015 года в рамках программы Восточного партнерства Евросоюза Федерация работодателей Украины совместно с Союзом работодателей Армении, Ассоциацией работодателей Грузии, Украинским союзом промышленников и предпринимателей, Национальной конфедерации работодателей Молдовы создали Совет по деловому сотрудничеству для координации деятельности организаций, представляющих интересы работодателей. Меморандум о взаимопонимании подписали президент Союза работодателей Армении Гагик Макарян, глава Ассоциации работодателей Грузии Элгуджа Меладзе, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, вице-президент Федерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко и президент Национальной конфедерации работодателей Молдовы Леонид Череску.
6 сентября 2016 большинством голосов руководящего органа объединения – Советом ФРУ, в состав которого входит 52 руководителя отраслевых и территориальных объединений бизнеса, – Председателем Совета Федерации избран Дмитрий Олейник 
5 февраля 2019 ФРУ представила общественности Манифест работодателей – конкретный план экономического развития, написанный реальным бизнесом

Состав 
Федерация работодателей Украины объединяет 8500 предприятий в 48 наиболее весомых секторах экономики Украины. Предприятия, представленные в ФРУ, производят в совокупности около 70 % ВВП Украины. На предприятиях что входят в организации — членов Федерации работодателей Украины, работают около 7 млн наемных рабочих (больше чем 65 % от общего количества работающих на Украине).

В состав ФРУ входят более 70 отраслевых и территориальных объединений.

Руководство Федерации работодателей Украины (2020 г.)
Дмитрий Олейник, Председатель Совета ФРУ

Сергей Беленький, Заместитель Председателя Совета ФРУ

Немилостивый Виталий, Заместитель Председателя Совета ФРУ

Президиум Совета ФРУ:

Международное сотрудничество 
15 апреля 2010 года — в Москве, Федерация работодателей Украины, признанная в своей стране наиболее широким представительным объединением работодателей на национальном уровне, подписала Соглашение о создании и членства в Международном координационном совете объединений работодателей (МКРОР). В состав МКРОР входят организации работодателей из 15 стран мира.

12-13 сентября 2013 года Федерация работодателей Украины провела в Киеве встречу членов Международной организации работодателей (МОР) — стран Европы и Центральной Азии.

3 апреля 2014 года в Москве состоялась встреча представителей Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации работодателей Украины (ФРУ). Стороны одобрили совместный меморандум, в котором отображено общее стремление сторон содействовать сохранению и развитию двусторонних торгово-экономических отношений и кооперационных связей.

5 ноября 2014 года — в Вене прошел круглый стол предпринимателей Украины, ЕС и РФ. Участники круглого стола предпринимателей и политиков Украины, ЕС и России высказались за создание единого экономического пространства в регионе и заявили о необходимости повышения роли бизнеса в урегулировании кризисной ситуации.

3 марта 2015 года по инициативе Федерации работодателей Украины и крупнейших профсоюзных организаций Украины была создана неправительственная международная организация — Агентство модернизации Украины (АМУ). Задача организации – привлечение ведущих мировых экспертов к разработке комплексной программы реформ для Украины и поиск инвестиционных ресурсов для реализации таких реформ.

См. также 
 Международная организация работодателей
 Национальный трёхсторонний социально-экономический совет Украины
 Российский союз промышленников и предпринимателей

Примечания 

Общественные организации Украины
Экономика Украины
Лоббизм